Николай Иванович Геништа (1865—1932) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.

Биография

Происхождение 
Родился  года в семье Ивана Карловича и Ольги Александровны Геништа. Родители были православного вероисповедания, относилось к московскому дворянскому семейству Геништа, внесённому в III часть дворянской родословной книги Московской губернии, изданной в 1914 году. Дворянский титул был присвоен в 1847 году Карлу Иосифовичу Геништа (1800―1849/1855?), младшему брату композитора И. И. Геништа (1795―1853).

Отец, Иван Карлович Геништа (1832―1878), был статским советником, лекарем 1-го Московского кадетского корпуса. Дядя, Николай Карлович Геништа (1848―1893), был военным, участвовал в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов, в 1890-е в звании полковника командовал 11-м гусарский Изюмским полком.

У Николая были два старших брата: Александр (1861—?) и Владимир (1863—1906), а также младшая сестра Нина (1867—?).

Образование 
Сначала учился во 2-м Московском кадетском корпусе, затем — в 3-м военном Александровском училище, вступив в военную службу 30 августа 1882 года.

Военная карьера 
После училища служил подпоручиком в 136-м пехотном Таганрогском полку. 14 августа 1888 года 23-летний Николай Геништа получил чин поручика.

В 1892 году окончил Николаевскую академию генерального штаба в Санкт-Петербурге.

 Казанское пехотное юнкерское училище
Затем последовательно получал чины штабс-капитана (1893), капитана (1896), подполковника (1899) и полковника (1903). В справочнике «Вся Казань» 1899 года издания значится, что Геништа на тот момент служил в Казанском пехотном юнкерском училище — был капитаном, командующим 1-й ротой. Начальником училища был полковник Леонид Николаевич Аргентов.

1 марта 1904 года полковник Аргентов скоропостижно скончался и в апреле 1904 года Геништа был назначен начальником Казанского пехотного юнкерского училища. Был на этой должности с 1904 о 1908 год.

В октябре 1905 года в Казани после многократных забастовок, устраивавшихся в ходе Всероссийской октябрьской политической стачки, произошло антимонархическое выступление левых революционеров, вылившееся в вооружённое противостояние с полицией и казаками. 16 октября составлялась демонстрация, которая была разогнана, 17 октября — бои в центре Казани. После манифеста 17 октября 1905 года ещё несколько дней в городе было неспокойно.  года, в день восшествия на престол императора Николая II, в Казани состоялась демонстрация монархистов. Полковник Геништа, как начальник юнкерского училища, с разрешения начальника штаба Казанского военного округа, вывел оркестр юнкеров и сам вместе с другими офицерами училища участвовал в шествии. У здания Казанской городской думы, занятого восставшими, произошло монархистов столкновение с революционерами. После выстрелов революционеров в толпу монархистов оркестр юнкеров был оттеснён, а начальник юнкерского училища Геништа, чтобы защитить юнкеров-музыкантов распорядился вызвать на место дежурную роту юнкеров.

 Александровское военное училище
В 1908 году назначен начальником начальником Александровского военного училища в Москве, сменив генерал-лейтенанта Евгения Ферсмана. Был на этой должности с 1908 по 1917 год.

В 1909 году получил звание генерал-майора, в 1915 году — генерал-лейтенанта.

 года, во время февральской революции, в Москве на Красной площади состоялся смотр-парад войск Московского гарнизона по случаю отречения от престола Николая II. В параде участвовали и юнкера Александровского училища. Генерал-лейтенант Николай Геништа командовал парадом, принимал парад командующий войсками Московского гарнизона полковник А. Е. Грузинов.

В августе 1917 года 52-летний Николай Геништа уволен со службы по болезни с зачислением в резерв Московского военного округа.

 Красная армия
После Октябрьской революции вступил в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Был инспектором и главным инспектором Главного управления военно-учебных заведений (ГУВУЗ)а. 

С 1920 года преподавал в Высшей советской школе штабной службы. Затем был преподавателем Военной Академии РККА.

Умер 27 марта 1932 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище; могила находится в 1-м ряду 4-го участка.

Награды 
 орден Св. Станислава 2-й степени (1900);
 орден Св. Анны 2-й степени (1905);
 орден Св. Владимира 4-й степени (1907);
 орден Св. Владимира 3-й степени (1911);
 Орден Святого Станислава 1-й степени (Дополнение к ВП 23.04.1915, с 01.01.1915)
 орден Св. Анны 1-й степени.

Семья 
Дважды был женат: 1-я жена — Мария Петровна, 2-я жена — дочь полковника Вера Афанасьевна Сорнева; дети: от первого брака — Николай (20.08.1890—?); от второго брака — Михаил (05.06.1901—?), Лев (07.11.1904—?), Евгений (1908—1991) и Всеволод (1914—?).

См. также 
 Список генералов Русской императорской армии на службе в РККА

Примечания

Ссылки 
 Геништа Николай Иванович

Выпускники Второго Московского кадетского корпуса
Выпускники Александровского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Начальники Александровского военного училища
Начальники Казанского военного училища
Похороненные на Новодевичьем кладбище